OIM steht als Abkürzung für:

 Flughafen Ōshima in Japan als IATA-Code
 Office International des Musées
 Office Information Management 
 Open Information Model ein Meta-Daten-Austauschformat basierend auf XML, 1999 in CWM (Common Warehouse Metamodel) eingeflossen

Oim ist der Familienname folgender Personen:

 Merike Õim (* 1951), estnische Dichterin
 Tõnu Õim (* 1941), estnischer Fernschachspieler

OIM